Атбаши́нская котлови́на () — межгорная котловина в южной части Внутреннего Тянь-Шаня в Киргизии, расположенная к югу от реки Нарын. С юго-востока ограничена хребтом Атбаши, с севера и северо-запада — хребтами Байбичетау и Нарынтау.

Протяжённость котловины составляет 120 км, ширина — 20 км, высота — от 2000 до 2400 м. Орошается водами реки Ат-Баши и её левого притока Каракоюн. Сложена неогеновыми и антропогеновыми отложениями. Преобладают полупустынные и степные ландшафты. Район орошаемого и богарного земледелия.

Источники 
 .

Котловины Киргизии